Der Fiat 500L ist ein Minivan auf der Plattform des Fiat Punto. Das L steht für Large (englisch für groß). Er löste den Fiat Idea ab und ist mit Konkurrenzmodellen wie Citroën C3 Picasso oder Ford B-MAX vergleichbar.

Geschichte 
Offiziell vorgestellt wurde er am 6. März 2012 auf dem Genfer Auto-Salon. Gebaut wurden die Fahrzeuge von Fiat automobili Srbija im früheren Zastava-Werk in Kragujevac in Serbien.

In Europa kam der 500L am 20. Oktober 2012 auf den Markt. Zunächst war der aus anderen Fiat-Modellen bekannte 0,9-Liter-Zweizylinder-Fiat Twin-Air-Ottomotor sowie ein 1,4-Liter-Ottomotor und ein 1,3-Liter-JTD-Dieselmotor erhältlich. Im Januar 2013 wurde ein 1,6 Liter großer Diesel ergänzt, wobei im Januar 2014 eine nochmals leistungsgesteigerte Version dieses Motors hinzukam. Die Motoren sind vorn quer eingebaut.

Im März 2014 folgte noch der 1.4 T-Jet mit 88 kW (120 PS).

Im Sommer 2017 wurde der 500L überarbeitet.

Technische Daten

500L Trekking / 500L Cross 

Ab Juni 2013 wurde der 500L Trekking an die Kunden ausgeliefert. Im Sommer 2017 wurde das Modell auf 500L Cross umbenannt.

Mit einer um 13 Millimeter erhöhten Bodenfreiheit und einer elektronischen Traktionskontrolle kann das Sport Utility Vehicle nach Herstellerangaben unbefestigte Wege gut bewältigen. Ausgestattet ist er mit 17-Zoll-M+S-Reifen und markanten Stoßfängern. Die Radläufe und Seitenschweller haben eine spezielle Kratzschutzverkleidung. Die Motorenpalette entspricht der des 500L.

500L Living / 500L Wagon 

Ab Herbst 2013 bereicherte die nochmals längere Ausführung 500L Living das Angebot. Ab Sommer 2017 hieß das Modell in Deutschland 500L Wagon.

Beim Wagon handelt es sich um eine 20 cm längere Variante des 500L. Der so auf 4,35 Meter gewachsene Minivan bietet optional sieben Sitzplätze und ein um 138 Liter größeres Kofferraumvolumen gegenüber dem 500L, das somit insgesamt 638 Liter umfasst. Für den 500L Wagon werden, außer dem 1,4 16V, die gleichen Motorenvarianten angeboten wie für den 500L.

Weblinks 

 Informationen zum Fiat 500L auf dem Genfer Automobilsalon, auto-news.de vom 23. Februar 2012
 Fiat 500L Trekking, Auto Bild vom 4. Juni 2013
 Fiat 500L Living mit 7 Sitzplätzen, auto-news.de vom 20. Juni 2013

Einzelnachweise 

500L
Sport Utility Vehicle
Kombi